Gloriet je označení pro různé parkové a zahradní stavby, k nimž patří:
 Gloriet (České Budějovice)
 Gloriet (Lednicko-valtický areál)
 Gloriet (Poděbrady)
 Gloriet (Vlčí kopec)
 Mayerův gloriet

Glorietem je rovněž:
 Kolonáda na Rajstně

Související články 
 U Glorietu